Villa Parkzicht (Bergen aan Zee)
 Villa Parkzicht (Rotterdam)
 Villa Parkzicht (Steenwijk)